OAT steht für:
 Occluded Artery Trial
 Ornithinaminotransferase
Siehe auch:
OAT-Syndrom

Abkürzung